

Toponyme 

 La Pedrera, une division administrative de la Colombie ;
 La Pedrera, une ville de l'Uruguay (département de Cerro Largo) ;
 La Pedrera, une ville de l'Uruguay (département de Rivera) ;
 La Pedrera, une ville de l'Uruguay (département de Tacuarembó) ;
 La Pedrera, une station balnéaire de l'Uruguay.

Autres 
 La Pedrera est le surnom de la casa Milà d'Antoni Gaudí, à Barcelone, qui signifie en espagnol, comme en catalan, la carrière de Pierre.
 Le Fossar de la Pedrera est un haut-lieu de mémoire de la guerre d'Espagne, à Barcelone, situé près du cimetière de Montjuïc.